Парламентские выборы в Таиланде прошли 3 июля 2011 года. В ходе кампании были избраны депутаты 24 созыва Палаты представителей.

Протестующие из Объединённого фронта демократии против диктатуры (UDD), также известные как «краснорубашечники», которые оккупировали центр Бангкока в апреле и мае 2010 года, потребовали проведения новых выборов. Контрпредложение правительства о проведении выборов 14 ноября 2010 года было ими отклонено, после чего последовали жестокие репрессии, когда протестующие отказались разойтись. Окончательно выборы были объявлены в мае 2011 года.

С явкой в 75,03 % популистская партия «Пхыа Тхаи» получила большинство в 265 мест. Лидер партии Йинглак Чиннават стала первой женщиной премьер-министром в истории Таиланда. Таким образом, «Демократическая партия» стала основной оппозиционной партией, получив в общей сложности 159 мест.

Результаты выборов были объявлены 27 июля, после того как Избирательная комиссия рассмотрела большое количество возражений по поводу предполагаемых нарушений. Повторные выборы и пересчёт голосов было приказано провести в нескольких провинциях из-за фальсификации результатов выборов, обнаруженной комиссией. Первая сессия парламента была созвана 1 августа, в Тронном зале Ананда-Самакхома, и одновременно с этим состоялось его государственное открытие.

После победы партии «Пхыа Тхаи», несколько стран, включая Германию и Японию, сняли запрет, который когда-то был наложен на Таксин Чинават, как на осуждённого преступника в Таиланде.

Результаты 

|-
!style="background-color:#E9E9E9;text-align:left;vertical-align:top;" rowspan="2"|Партия
!style="background-color:#E9E9E9;text-align:center;vertical-align:top;" colspan="3"|По одномандатным округам
!style="background-color:#E9E9E9;text-align:center;vertical-align:top;" colspan="3"|По партийным спискам
!style="background-color:#E9E9E9;text-align:center;" colspan="2"|Всего
|-
! style="background-color:#E9E9E9;text-align:left;" |Голоса
! style="background-color:#E9E9E9;text-align:center;" |%
! style="background-color:#E9E9E9;text-align:left;" |Мест
! style="background-color:#E9E9E9;text-align:left;" |Голоса
! style="background-color:#E9E9E9;text-align:center;" |%
! style="background-color:#E9E9E9;text-align:left;" |Мест
! style="background-color:#E9E9E9;text-align:left;" |Мест
! style="background-color:#E9E9E9;text-align:center;" |%
|-
| style="text-align:left;" |Пхыа Тхаи
|12 211 604
|44,3
|204
|15 744 190
|48,41
|61
|265
|53,0 %
|-
| style="text-align:left;" |Демократическая партия
|8 907 140
|32,3
|115
|11 433 762
|35,15
|44
|159
|31,8 %
|-
| style="text-align:left;" |Бумяжтай
|3 123 567
|11,3
|29
|1 281 577
|3,94
|5
|34
|6.8 %
|-
| style="text-align:left;" |Шартиннпаттана
|1 259 595
|4,6
|15
|906 656
|2,79
|4
|19
|3,8 %
|-
| style="text-align:left;" |Партия национального развития
|1 098 159
|4,0
|5
|494 894
|1,52
|2
|7
|1,4 %
|-
| style="text-align:left;" |Фаланг Чон
|246 031
|0,9
|6
|178 110
|0,55
|1
|7
|1,4 %
|-
| style="text-align:left;" |Рак Таиланд
|
|
|0
|998 603
|3,07
|4
|4
|0,8 %
|-
| style="text-align:left;" |Матубхум
|330,633
|1,2
|1
|251 702
|0,77
|1
|2
|0,4 %
|-
| style="text-align:left;" |Рак Санти
|122 968
|0,4
|0
|284 132
|0,87
|1
|1
|0,2 %
|-
| style="text-align:left;" |Великая народная партия
|
|
|0
|133 772
|0,41
|1
|1
|0,2 %
|-
| style="text-align:left;" | Партия новой демократии
|
|
|0
|125 784
|0,39
|1
|1
|0,2 %
|-
| style="text-align:left;" |Другие партии
|
|
|0
|692 322
|2,13
|0
|0
|0,0 %
|-
|style="text-align:left;background-color:#E9E9E9"|Действительные голоса
|style="text-align:right;background-color:#E9E9E9"|27 537 677
|style="text-align:right;background-color:#E9E9E9"|
|style="text-align:right;background-color:#E9E9E9"|375
|style="text-align:right;background-color:#E9E9E9"|32 525 504
|style="text-align:right;background-color:#E9E9E9"|
|style="text-align:right;background-color:#E9E9E9"|125
|style="text-align:right;background-color:#E9E9E9"|500
|style="text-align:right;background-color:#E9E9E9"|100 %
|-
|style="text-align:left;background-color:#E9E9E9"|Против всех
|style="text-align:right;background-color:#E9E9E9"|1 419 088
|style="text-align:right;background-color:#E9E9E9"|4,03 %
|rowspan="5" style="background-color:#E9E9E9"| 
|style="text-align:right;background-color:#E9E9E9"|958 052
|style="text-align:right;background-color:#E9E9E9"|2,72 %
|colspan="5" rowspan="5" style="background-color:#E9E9E9"|
|-
|style="text-align:left;background-color:#E9E9E9"|Недействительные голоса
|style="text-align:right;background-color:#E9E9E9"|2 039 694
|style="text-align:right;background-color:#E9E9E9"|5,79 %
|style="text-align:right;background-color:#E9E9E9"|1 726 051
|style="text-align:right;background-color:#E9E9E9"|4,90 %
|-
|style="text-align:left;background-color:#E9E9E9"|Явка
|style="text-align:right;background-color:#E9E9E9"|
|style="text-align:right;background-color:#E9E9E9"|
|style="text-align:right;background-color:#E9E9E9"|
|style="text-align:right;background-color:#E9E9E9"|
|-
|style="text-align:left;background-color:#E9E9E9"|Неучаствовали в выборах
|style="text-align:right;background-color:#E9E9E9"|
|style="text-align:right;background-color:#E9E9E9"|
|style="text-align:right;background-color:#E9E9E9"|
|style="text-align:right;background-color:#E9E9E9"|
|-
|style="text-align:left;background-color:#E9E9E9"|Всего избирателей
|style="text-align:right;background-color:#E9E9E9"|
|style="text-align:right;background-color:#E9E9E9"|
|style="text-align:right;background-color:#E9E9E9"|
|style="text-align:right;background-color:#E9E9E9"|
|-
| colspan=9 style="text-align:left;" |Источник: Election of Members of House of Representatives B.E.2554 
|}

Примечания 

Выборы в Таиланде
Таиланд
2011 год в Таиланде